Stockholm Open 2022 var en tennisturnering for mænd, som blev spillet indendørs på hardcourt-baner i Kungl. Tennishallen i Stockholm, Sverige i perioden 17. - 23. oktober 2022. Det var den 53. udgave af Stockholm Open siden den første turnering i 1969, og den var en del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 250.

Singletitlen blev vundet af Holger Rune, som i finalen besejrede Stefanos Tsitsipas med 6-4, 6-4, og som dermed vandt den anden ATP-titel i sin karriere, efter at han tidligere på sæsonen havde vundet BMW Open i München. Det var anden gang i lige så mange opgør, at Rune besejrede Tsitsipas. Første gang var ved French Open tidligere på sæsonen.

Sejren i doubleturneringen gik til Marcelo Arévalo og Jean-Julien Rojer, som vandt med 6-3, 6-3 i finalen over Lloyd Glasspool og Harri Heliövaara. I deres første turnering, siden de tabte i semfinalen ved US Open, vandt Arévalo og Rojer deres fjerde doubletitel på ATP Tour i 2022. Marcelo Arévalo vandt sin sjette ATP-titel i double i sin karriere, mens turneringssejren var karrierens 33. for Rojer.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € 648.130, hvilket var en stigning på 2 % i forhold til året før.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, der fordelte sig på:
 21 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 5. september 2022 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 16 spillere, der spiller om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Herredouble 

Herredoublerækken har deltagelse af 16 par, der fordeler sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der har modtaget et wildcard.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Stockholm Open  
 ATP Tour - Results - Stockholm 2022

Noter 

2022
ATP Tour 2022